Československé oblastní soutěže ledního hokeje 1949/1950 byla druhou nejvyšší hokejovou soutěží na území Československa.

Systém soutěže 
Soutěž se skládala ze 11 skupin po 5 - 8 účastnících. Ve skupinách se všechny kluby utkaly každý s každým (celkem 4 - 7 kol). Vítězové jednotlivých skupin se následně utkaly v kvalifikaci o postup do Celostátní mistrovské soutěže.

Skupina A - oddělení I

Skupina A - oddělení II

Skupina B - oddělení I

Skupina B - oddělení II

Skupina C - oddělení I

Skupina C - oddělení II

Skupina D - oddělení I

Skupina D - oddělení II

Skupina E - oddělení I

Skupina E - oddělení II 

Zápas ZSJ ČSZ Znojmo - Sokol Železničáři Veselí nad Moravou nebyl odehrán.

Skupina F 

Tabulka je neúplná. Po sezóně byla tato skupina zrušena a všechny týmy sestoupily do krajských soutěží.

Kvalifikace o Státní ligu

Čtvrtfinále 

ZSJ Slavia Karlovy Vary - Sokol Jimlín 2:5 (0:1,1:3,1:1)
Sokol Pardubice I - Sokol Železný Brod 6:1 (1:0,2:1,3:0)
ZSJ Meteor Rovnost České Budějovice - Sokol Felbabka 5:4 (2:1,1:0,2:3)
ZSJ Kara Starý Kolín - ZSJ ZMP Praha 3:8 (3:3,0:4,0:1)

Semifinále skupina A

Semifinále skupina B

Finále 

Týmy Sokol Pardubice I a ZSJ ČSSZ Prostějov postoupily do Celostátního mistrovství

Externí odkazy 
 Historie československého a českého hokeje
 hockeyarchives.info
 Přehled sezón

Reference 

Lední hokej v roce 1949
Lední hokej v roce 1950